Holzwiesengraben ist ein Gewässername:
 Holzwiesengraben (Bruckbach), rechter Zufluss des Bruckbachs vor Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Holzwiesengraben (Ehrlos), rechter Zufluss der hier noch Weihergraben genannten Ehrlos (zur Donau) bei Unterstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Holzwiesengraben (Roßbachgraben), rechter Oberlauf des Roßbachgraben (zur Altmühl) bis gegenüber Großenried, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern; siehe auch Liste der Zuflüsse der Altmühl
 Holzwiesengraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach bei der Realsmühle von Ebenried, Markt Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 'Holzwiesengraben (Weißenbach), rechter Zufluss des Weißenbachs (zum Markgraben, zur Roten Traun) bei  Holzen, Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern